Varga László
Varga László (1891–1950) gépészmérnök, egykori MÁV-vezető
Varga László (1901–1974) szociológus, jezsuita szerzetes
Varga László (1904–1991) gépészmérnök, repülőgép-tervező
Varga László (1910–2003) politikus, a KDNP elnöke, az Országgyűlés egykori korelnöke, író
Varga László (1924–2014) gordonkaművész, karmester, zeneszerző
Varga László (1927) építész
Varga László (1927–2002) piarista tartományfőnök, matematikatanár
Varga László (1928–2017) erdélyi református lelkész
Varga László (1931–2020) matematikus
Varga László (1935) gépész- és villamosmérnök, egyetemi docens
Varga László (1936) református lelkész, országgyűlési képviselő (KDNP)
Varga László (1943) nyelvész
Varga László (1943) súlyemelőedző, sportvezető
Varga László (1943–2022) labdarúgó, kapus
Varga László (1943) a Budapest Regionális Stúdió főszerkesztője volt, 1966 óta tévés
Varga László (1946) népművész, fafaragó
Varga László (1947) politikus (MSZP), tanár, a Zala megyei közgyűlés elnöke 
Varga László (1948–2016) történész, levéltáros
Varga László (1950) labdarúgó játékvezető, tanár
Varga László (1952) gépészmérnök
Varga László (1953) súlyemelő
Varga László (1953–2015) tanár, szakszervezeti vezető
Varga László (1956) építészmérnök
Varga László (1956) kaposvári püspök
Varga László (1958) fotóriporter-újságíró
Varga László (1960) karnagy, pap
Varga László (1961) geológus
Varga László (1962) labdarúgó (Dunaújváros)
Varga László (1963) festő
Varga László (1968) játékvezető
Varga László (1968) labdarúgó (Paks)
Varga László (1969) labdarúgó (Tatabánya)
Varga László (1979) politikus, országgyűlési képviselő
Varga László katonatiszt
Varga László újságíró - Vajdaság
Varga László zenész, 2008-ig a Besh o droM egyik ütőse
Varga László a Liversing és a Scampolo együttes basszusgitárosa
Varga László Edgár (1985) költő
Vargha László
 Vargha László (1818–1862) piarista tanár
 Vargha László (1903–1971) Kossuth-díjas gyógyszerkémiai kutató
 Vargha László (1904–1984) Ybl-díjas építészettörténész, etnográfus
 Vargha László (1913–1996) jogász, egyetemi tanár, Pécs díszpolgára 1992-ben
Warga László
Warga László (1878–1952) építészmérnök, műegyetemi tanár

Jegyzetek